Ралі — вид автоспортивних змагань

Топонім 

Ра́лі або Ро́лі (, ), іноді некоректно передається як Релей — топонім.

Округ Релей () — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія
 Ралі — місто, штат Міссісіпі
 Ралі — місто, столиця штату Північна Кароліна
 Ралі — селище, штат Іллінойс
 Ралі — переписна місцевість, штат Флорида
 Ралі — переписна місцевість, штат Північна Дакота

Прізвище 
Ра́лі або Ро́лі — англомовне прізвище.
 Джон Вільям Стретт (лорд Релей), Джон Вільям Стретт, третій барон Релей (лорд Релей) (;  12 листопада 1842, Ессекс —  30 червня 1919, Ессекс) — англійський фізик.
 Джон Релей Мотт (,  25 травня 1865 —  31 січня 1955, Орландо) — визначний діяч протестантизму, керівник Всесвітньої асоціації християнських студентів.